Gindler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gindler (1897–1967), österreichischer Politiker 
 Elsa Gindler (1885–1961), Pionierin der Gymnastischen Bewegung im 20. Jahrhundert, Deutsche mit jüdischer Auszeichnung
 Erich Gindler (1903–1995), deutscher Maler